Esaw ist der Familienname folgender Personen:

 Kofi Esaw, togoischer Politiker

ESAW steht als Abkürzung für:

 European Statistics on Accidents at Work, siehe Europäische Statistik über Arbeitsunfälle

Siehe auch:

 Esau, biblische Gestalt, Sohn des Isaak

Abkürzung